ICTV può riferirsi a:

International Committee on Taxonomy of Viruses – Comitato che autorizza e organizza la classificazione dei virus.
ICTV – Rete di distribuzione dei contenuti per la trasmissione dell'esperienza web-media attraverso la televisione TV indigene e comunitaria.
Itasca Community Television, Inc. – Stazione di accesso pubblico per la zona di Grand Rapids/Itasca County nel Minnesota.
Ithaca College Television – Organizzazione ufficiale della produzione televisiva dell'Ithaca College.
ICTV – Emittente televisiva ucraina.
ICTV – Programma televisivo italiano dedicato alla tecnologia.
ICTV – Società di servizi televisivi che copre il sud dell'Inghilterra.